Серге́й Дми́триевич Осачу́к (; род. 7 июня 1972 года, Черновцы) — украинский историк, переводчик, общественный деятель. Кандидат исторических наук (1999).

Председатель Черновицкой областной государственной администрации с 22 ноября 2019 года по 13 июля 2022 года.

Биография 
В 1994 году окончил исторический факультет Черновицкого государственного университета имени Юрия Федьковича. Кандидат исторических наук (1999).

С 1995 по 1996 год проходил стажировку в университетах Вены и Мюнхена.

Осачук работал в Центре буковиноведения Черновицкого университета. Он является автором и издателем ряда монографий по истории края, межэтнических отношений.

Был заместителем директора ОАО «Завод «Металлист».

С 2013 года — почетный консул Австрии в Черновцах.

Общественно-политическая деятельность 
В 2010 году — кандидат в депутаты  от партии «Единство», к раде не прошел.

Советник мэра Черновцов по вопросам культурной политики и международных отношений на общественных началах.

Работал советником городского головы Черновцов Алексея Каспрука.

Руководит Черновицкой городской ОО «Родной город» и «Агентством регионального развития Черновицкой области».

С 25 октября 2019 — Председатель Черновицкой ОГА.

28 октября 2019 года Кабинет Министров поддержал назначение Осачука на должность председателя Черновицкой ОГА.

13 июля 2022 года снят с должности председателя Черновицкой ОГА.

Награды, почетные звания 

 Благодарность председателя областной государственной администрации (2017)
 Почетный знак областной государственной администрации «Во славу Буковины» (2018)
 юбилейная награда областной государственной администрации «100 лет Буковинском вече» (2019)

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Черновицкого университета
Председатели Черновицкой областной государственной администрации
Почётные консулы